Pawar ist der Familienname folgender Personen:
 Anand Pawar (* 1986), indischer Badmintonspieler
 Lalita Pawar (1916–1998), indische Schauspielerin
 Priyanka Pawar (* 1988), indische Leichtathletin
 Rajesh Pawar (* 1979), indischer Cricketspieler
 Sharad Pawar (* 1940), indischer Politiker
 Uday Pawar (* um 1956), indischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Pavar